FC Blaasveld is een Belgische voetbalclub uit Blaasveld. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7325 en heeft blauw en wit als kleuren. Blaasveld speelt in de provinciale reeksen. Naast het eerste elftal en het reserve-elftal, treedt de club nog met een tiental jeugdploegen in competitie.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1968 en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. FC Blaasveld ging er van start in de provinciale reeksen, waar men de volgende decennia bleef spelen.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Blaasveld
Sport in Willebroek
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)